Il KS Piecobiogaz Murowana Goślina è un club di pallavolo femminile con sede a Murowana Goślina, in Polonia. Milita nella I liga.

Squadra 2010-11 

 Allenatore:  Jacek Skrok
 Allenatore in seconda:  Maciej Przybylski

Palmarès

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Società polacche femminili di pallavolo